

Filipijnen 
 Bantayan (eiland), een eiland in de provincie Cebu
 Bantayan (Cebu), een gemeente op het eiland Bantayan

Indonesië 
Tussen haakjes is het onderdistrict aangegeven:
 Bantayan (Batu Hampar), in de provincie Riau
 Bantayan (Langkahan), in de provincie Atjeh
 Bantayan (Mandah), in de provincie Riau
 Bantayan (Nurussalam), in de provincie Atjeh
 Bantayan (Pandrah), in de provincie Atjeh
 Bantayan (Seunudon), in de provincie Atjeh
 Bantayan (Simpang Ulim), in de provincie Atjeh